Иван Ромодановский:
 Ромодановский, Иван Васильевич (Телеляш; ум. 1520) — князь, воевода.
 Ромодановский, Иван Иванович — воевода, руководитель Томский с 1635 по июнь 1639 гг.
 Ромодановский, Иван Иванович Меньшой (ум. 1675) — русский государственный и военный деятель, боярин и воевода.
 Ромодановский, Иван Петрович (ум. 1607) — князь, воевода, дипломат.
 Ромодановский, Иван Фёдорович (ум. 1730) — единственный сын князя Фёдора Юрьевича Ромодановского, ближний стольник.